|-
| (20701) 1999 VL179||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20702) 1999 VF195||||3 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20703) 1999 VC203||||8 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20704) 1999 WH||1999 WH||16 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20705) 1999 WH3||||18 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20706) 1999 WY3||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20707) 1999 WW4||||28 листопада 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20708) 1999 XH1||||2 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (20709) 1999 XM8||||2 грудня 1999||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (20710) 1999 XP10||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20711) 1999 XF12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20712) 1999 XF13||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20713) 1999 XA32||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20714) 1999 XS36||||7 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20715) 1999 XB44||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20716) 1999 XG91||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20717) 1999 XG93||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20718) 1999 XZ97||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20719 Веласко (Velasco)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20720) 1999 XP101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20721) 1999 XA105||||9 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20722) 1999 XZ109||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20723) 1999 XH113||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20724) 1999 XO116||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20725) 1999 XP120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20726) 1999 XE122||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20727) 1999 XV123||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20728) 1999 XD143||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20729) 1999 XS143||||15 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 20730 Jorgecarvano||||9 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20731 Mothediniz||||9 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (20732) 1999 XB167||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20733) 1999 XE168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20734) 1999 XA169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20735) 1999 XU169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20736) 1999 XV170||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20737) 1999 XJ189||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20738) 1999 XG191||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20739) 1999 XM193||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20740 Semery||||13 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 20741 Jeanmichelreess||||7 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (20742) 1999 XJ261||||14 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (20743) 2000 AR6||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20744) 2000 AO151||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20745) 2000 AS185||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20746) 2000 AL186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20747) 2000 AM186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20748) 2000 AP186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20749) 2000 AD199||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20750) 2000 AF199||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20751) 2000 AA200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20752) 2000 AP200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20753) 2000 AW211||||5 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (20754) 2000 AD244||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20755) 2000 BX6||||27 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20756) 2000 BC19||||27 січня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (20757) 2000 CV52||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20758) 2000 CS94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20759) 2000 CX96||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20760 Чанмачун (Chanmatchun)||||27 лютого 2000||Обсерваторія Рок-Файндер||Вільям Йон
|-
| (20761) 2000 EA8||||5 березня 2000||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (20762) 2000 EE36||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20763) 2000 FQ9||||31 березня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (20764) 2000 FE38||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20765) 2000 JC40||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20766) 2000 PK11||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20767) 2000 PN24||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20768 Ланґберґ (Langberg)||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20769) 2000 QM65||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20770) 2000 QT123||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20771) 2000 QY150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20772 Бріттаджоунз (Brittajones)||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20773 Анеешвенкат (Aneeshvenkat)||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20774) 2000 RP3||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20775) 2000 RU9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20776 Джулікрюґлер (Juliekrugler)||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20777) 2000 RX10||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20778 Ванчаохао (Wangchaohao)||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20779 Сяцзюньчао (Xiajunchao)||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20780 Чан'ікхей (Chanyikhei)||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20781) 2000 RX38||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20782 Марккроче (Markcroce)||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20783) 2000 RK55||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20784 Треворпауерс (Trevorpowers)||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20785 Міталітакор (Mitalithakor)||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20786) 2000 RG62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20787 Мітчформен (Mitchfourman)||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20788) 2000 SB29||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20789 Х'юґрант (Hughgrant)||||28 вересня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (20790) 2000 SE45||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20791) 2000 SH60||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20792) 2000 SH88||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20793 Ґолдінаарон (Goldinaaron)||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20794 Райанолсон (Ryanolson)||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20795) 2000 SE161||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20796 Філіпмуньос (Philipmunoz)||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20797) 2000 SD172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20798 Верлінден (Verlinden)||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 20799 Ashishbakshi||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (20800) 2000 SV172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

20700